El nombre Stephanie Pohl puede referirse a las siguientes personas:

Stephanie Gaumnitz, nacida Stephanie Pohl, ciclista alemana;
Stephanie Pohl, jugadora de vóley playa alemana.